Ми́цик — українське прізвище.

Відомі носії:
 Мицик Володимир Петрович (* 1967) — заслужений працівник фізичної культури й спорту України (2019).
 Міцик Іван Єпифанович(1903—1978) -старший лейтенант адміністративної служби 3-го рангу.http://www.nashapobeda.lv/3545.html
 Мицик Іван (1913—1941) — український політичний діяч.
 Мицик Роман (1909—1996) — український економічний діяч, активний член ОУН, брат Івана Мицика.
 Мицик Федір Олексійович (1911—1941) — український поет та журналіст
 Мицик Юрій (1949) — український історик, доктор історичних наук, професор кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Примітки 

Українські прізвища